Aglaia est une alternative du prénom issu du grec ancien Ἀγλαΐα aglaïa, qui signifie la splendide.

Prénom

Plante 
 Aglaia, un genre d'arbres et d'arbrisseaux

Voir aussi